Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Badausa
 Badiza
 Baecula
 Bagada
 Bagisara
 Ballonicha
 Balsa
 Bambusiphila
 Bamra
 Banassa
 Bandelia
 Baniana
 Baniopis
 Baorisa
 Baptarma
 Baputa
 Barastrotia
 Baratha
 Barbesola
 Barcita
 Bareia
 Bariana
 Barrovia
 Barybela
 Basilica
 Basilodes
 Bastilla
 Bathystolma
 Bathytricha
 Batina
 Batracharta
 Batuana
 Batyma
 Bavilia
 Baxagha
 Beckeugenia
 Behounekia
 Behrensia
 Beihania
 Belciades
 Belciana
 Bellura
 Belosticta

 Bematha
 Bendis
 Bendisodes
 Bendisopis
 Benjaminiola
 Beregra
 Berioana
 Beriohansa
 Beriotisia
 Berocynta
 Berresa
 Berrhaea
 Bertula
 Bertulania
 Bessacta
 Bessula
 Betusa
 Biagicola
 Biangulypena
 Biareolifera
 Bibacta
 Bicondica
 Bifrontipta
 Bihymena
 Biregula
 Birtha
 Bischoffia
 Bistica
 Bithiasa
 Bithiga
 Bityla
 Blancharditia
 Blanona
 Blasticorhinus
 Blemmatia
 Blepharamia
 Blepharita
 Blepharoa
 Blepharomima
 Blepharonia
 Blepharosis
 Bleptina

 Bleptinodes
 Bleptiphora
 Blosyris
 Boalda
 Bocana
 Bocula
 Boethanthia
 Bolica
 Bombotelia
 Bombiciella
 Bomolocha
 Bompolia
 Bonaberiana
 Bononia
 Borbotana
 Bornolis
 Borolia
 Borsania
 Borsippa
 Boryza
 Boryzola
 Boryzops
 Bostrodes
 Bostrycharia
 Bouda
 Boursinania
 Boursinia
 Boursinidia
 Bousinixis
 Bracharthron
 Brachionycha
 Brachycosmia
 Brachycyttara
 Brachygalea
 Brachyherca
 Brachylomia
 Brachyona
 Brachypteragrotis
 Brachytegma
 Brachyxanthia
 Bradunia
 Brana

 Brandtaxia
 Brandticola
 Brephos
 Brevipecten
 Briarda
 Britha
 Brithodes
 Brithys
 Brithysana
 Brontypena
 Brotis
 Brunnarsia
 Bryocodia
 Bryogramma
 Bryograpta
 Bryoleuca
 Bryolymnia
 Bryomima
 Bryomixis
 Bryomoia
 Bryonola
 Bryonycta
 Bryophila
 Bryophilina
 Bryopolia
 Bryopsis
 Bryotype
 Bryotypella
 Bryoxena
 Buciara
 Bucinna
 Bulia
 Bulna
 Buphana
 Burdettia
 Burdria
 Burgena
 Busmadis
 Busseola
 Butleronea
 Buzara
 Byturna

Примечания 

Совки
Списки бабочек